

Geografia

Italia 
 Capolago – ex comune ora frazione di Varese, comune nella provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
 Capolago – ex comune ora quartiere di Mendrisio, comune nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)